

Astronomia
 222 Lucia – asteroide della fascia principale

Cinema
 Lucía –  film del 1968 diretto da Humberto Solás
 Lucia - film del 2005 diretto da Pasquale Pozzessere

Geografia

 Lucia – l'unica frazione di Laganadi nella città metropolitana di Reggio Calabria

 Lucia – frazione di Pirano nella regione Carsico-litoranea

Onomastica
 Lucia – nome proprio di persona italiano femminile

Persone
Carmen Lucia (1902-1985) – sindacalista italiana
Carmen Lucia (1954) – giurista brasiliana
Federico Lucia, in arte Fedez (1989) – rapper italiano

Altro
 Lucia – altro nome del Batell, imbarcazione tipica del Lago di Como

Pagine correlate 
Luce (disambigua)
Luci
Lucii
Lucy